Kazimierza Wielka (plaats), plaats in Polen
 Kazimierza Wielka (gemeente), gemeente in Polen